Valtorres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valtorres (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Valtorres (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar